Luxia är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 110 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Luxia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gufeng,  km öster om Luxia. I omgivningarna runt Luxia växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina